Wiktor Gluschkow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Grigorjewitsch Gluschkow (1883–1937), sowjetischer Hydrologe
 Wiktor Michailowitsch Gluschkow (1923–1982), sowjetisch-ukrainischer Informatiker